Amnesia signifie amnésie.


Cinéma 

 , film chilien de  sorti en 1994 ;
 Amnesia, film américain de Kurt Voss sorti en 1997 ;
 Amnesia, film franco-suisse de Barbet Schroeder sorti en 2015 ;

Télévision 
 Amnesia, série télévisée britannique diffusée en 2004 ;
 Amnesia, série télévisée américaine diffusée en 2015 ;
 Amnêsia, série télévisée france-belge diffusée en 2016 ;

Musique 

 , groupe belge de musique new beat et acid house ;
 , festival de rock canadien ;
 Amnesia, discothèque d'Ibiza ;

Album 

 , EP de  sorti le  ;
 , album de Hamlet sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Richard Thompson sorti en  ;

Chanson 

 , chanson de 5 Seconds of Summer présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cherish présente sur l'album  sorti le  ;
 Amnesia, chanson de Britney Spears présente sur l'album Circus sorti en 2008 ;
 Amnesia, chanson de Chumbawamba présente sur l'album Circus édition deluxe ;
 , chanson de José José présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de KMFDM présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Skepta présente sur l'album  sorti le  ;
 Amnesia, chanson de ROXEN, représentant la Roumanie au Concours Eurovision de la chanson 2021 ;
 Amnesia, chanson de Jul présente sur l'album My World

Jeux vidéo 
 , jeu vidéo créé par Cognetics Corporation en 1986 ;
 , visual novel créé par Idea Factory en 2011 ;
 , jeu vidéo développé en 2010 par Frictional Games ;
 , jeu vidéo développé par thechineseroom en 2013 ;
 Amnesia: Rebirth, jeu vidéo développé en 2020 par Frictional Games.